Es gibt folgende Bamberger Erklärungen:
 als Teil des Alldeutschen Verbandes vom 16. Februar 1919, siehe Abschnitt Entwicklung von 1918 bis 1939
 im Rahmen des internationalen Symposiums Deutsche Jugendämter und Europäische Menschenrechtskonvention vom 20. und 21. Oktober 2007 in Bamberg, siehe Artikel Jugendamt, Abschnitt Kritik an der Institution „Jugendamt“